Дома́шнев — русская фамилия.

Известные носители 
 Домашнев, Анатолий Иванович (1927—2001) — лингвист-германист, член-корреспондент РАН. 
 Домашнев, Сергей Герасимович (1743—1795) — литератор, директор Петербургской академии наук (1775—1783).

См. также 
 Домашневы